Галеева — женская форма фамилии . Галеева, Магфира Ильясовна (1928—2016) — советская и российская башкирская оперная и эстрадная певица, народная артистка Башкирии.
 Галеева, Эльмира Вильевна (род. 1962) — российская певица, автор песен.